Ez a szócikk tartalmazza a 2017-es Hungarian Ladies Open egyéni mérkőzéseit.

A legutóbbi International kategóriájú tornára 2013-ban került sor, azt a román Simona Halep nyerte. 2014-ben és 2015-ben nem rendezték meg, 2016-ban ITF $100,000 dolláros tornát rendeztek.

A tornagyőzelmet az első kiemelt Babos Tímea szerezte meg, miután a döntőben 6–7(4), 6–4, 6–3 arányban legyőzte a második kiemelt cseh Lucie Šafářovát. A főtáblán indult további magyar játékosok közül Stollár Fanny a második körben, Gálfi Dalma az első körben szenvedett vereséget.

Az indulók

A főtábla 

aAndrea Petković a verseny indulása előtt lemondta a részvételt, helyére az amerikai Irina Falconi került.

Szabadkártyások
A versenyen szabadkártyával a főtábláról indulhatott:
Gálfi Dalma  156
İpek Soylu  163
Stollár Fanny  282

A selejtezőből feljutott versenyzők
A selejtezőcsoportok győztesei, összesen hat versenyző került fel a főtáblára.

A selejtező

A selejtezőn indulók
Anett Kontaveit  113
Rebecca Šramková  118
Ana Bogdan  119
Maryna Zanevska  124
Nina Stojanović  125
Aljakszandra Szasznovics  127
Aleksandra Krunić  128
Elica Kosztova  132
Isabella Shinikova  135
Cindy Burger  138
Jana Fett  145
Ivana Jorović  149
Anna Blinkova  151
Viktorija Tomova  152
Barbora Štefková  159
Barbara Haas  162
Tamara Korpatsch  165
Tereza Martincová  173
Tereza Smitková  178
Jeliaveta Kulicskova  204

Szabadkártyával a selejtezőben indulhattak
Galina Voszkobojeva  260
Valerija Szavinih  365
Bukta Ágnes  377
Udvardy Panna  670

Kiemeltek

A selejtező eredményei

Első csoport

Második csoport

Harmadik csoport

Negyedik csoport

Ötödik csoport

Hatodik csoport

A főtábla eredményei

A kiemeltek

Jelölések

A döntő

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források 
 Hivatalos weboldal

 A selejtező sorsolási táblája
 A főtábla sorsolási táblája

További információk 
 Tennisforum.com

H